La Masa puede referirse a los siguientes personajes ficticios:

 Hulk, uno de los superhéroes de Marvel Comics, antiguamente traducido en España como La Masa.
 Blob, un villano mutante enemigo de los X-Men, de Marvel Comics; (ha sido conocido en español como La Mole o La Masa).